|}

Die Bahnstrecke Dej–Jibou–Zalău ist eine Hauptbahn in Rumänien. Sie verläuft überwiegend entlang des Flusses Someș und verbindet den Norden Siebenbürgens mit dem Kreischgebiet.

Geschichte 

Auf dem Territorium Ungarns innerhalb der habsburgischen Doppelmonarchie wurden Ende des 19. Jahrhunderts mehrere Bahnstrecken gebaut. 1887 wurde die Strecke von Carei (ungarisch Nagykároly) nach Zalău (ung. Zilah) eröffnet. Die Strecke von Zalău nach Dej (ung. Dés) schuf eine Verbindung zum Bahnnetz Nordsiebenbürgens und machte Dej zum Eisenbahnknoten. Der Bau wurde von der privaten Szamosvölgyi Vasút ausgeführt. Die Strecke wurde 1890 eröffnet.

Nach dem Ersten Weltkrieg gelangte die Region an Rumänien; die Strecke wurde von der rumänischen Staatseisenbahn Căile Ferate Române (CFR) übernommen. Infolge des Zweiten Wiener Schiedsspruches kam die Trasse von 1940 bis 1944 vorübergehend nochmals zu Ungarn.

Heutige Situation 
Die Strecke ist nicht elektrifiziert und von Dej bis Ileanda doppel-, danach eingleisig. Der Abschnitt von Dej nach Jibou ist Teil der wichtigen Fernverbindung von Brașov nach Satu Mare; hier verkehren täglich mehrere Schnellzüge. Auch für den Güterverkehr ist die Verbindung von großer Bedeutung. Etwas weniger frequentiert ist das Teilstück von Jibou nach Zalău.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Rumänien
Bahnstrecke DejJibouZalau
Bahnstrecke DejJibouZalau